Zawody pucharu świata w biathlonie w Ruhpolding były piątymi w sezonie 2013/2014 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje zostały rozegrane między 8 stycznia a 12 stycznia. Rywalizacja odbywała się w sztafecie, biegu indywidualnym oraz w biegu pościgowym.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Bieg indywidualny mężczyzn 

 Pozostali Polacy

Bieg indywidualny kobiet 

 Pozostałe Polki

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Klasyfikacje po zawodach w Ruhpolding

Bibliografia 
 
 
 

Ruhpolding
2014 w Niemczech
Biathlon w Niemczech